Сезон 1978-79 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 48-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Мілан», для якого ця перемога у чемпіонаті стала ювілейною, 10-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1978-79 Серії A став гравець клубу «Лаціо» Бруно Джордано, який відзначився 19 забитими голами.

По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Чемпіони 
Футболісти «Мілана», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Енріко Альбертозі
 Роберто Антонеллі
 Франко Барезі
 Альдо Бет
 Альберто Бігон
 Рубен Бур'яні
 Стефано Кіоді
 Фульвіо Колловаті
 Вальтер Де Веккі
 Альдо Мальдера
 Вальтер Новелліно
 Тренер: Нільс Лідхольм

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1978—1979 на RSSSF  

1978-79
1978 у футболі
1979 у футболі
1978 в італійському спорті
1979 в італійському спорті